Ла Галерита има више значења:

 Ла Галерита (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Галерита (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галерита (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику